Баллини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1540 – 1592) — итальянский художник.
  (род. 1988) — аргентинский футболист.
   (1827 — 1892) — итальянский политик.
  (род. 1944) — итальянский велогонщик.